Baylor ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Baylor (Montana), Ort im Valley County
 Baylor (West Virginia), Ort im Raleigh County
 Baylor County, County in Texas

Baylor ist der Familienname folgender Personen:
 Elgin Baylor (1934–2021), US-amerikanischer Basketballspieler
 George Wythe Baylor (1832–1916), US-amerikanischer Texas Ranger und Politiker sowie Offizier in der Konföderiertenarmee
 John Baylor (1822–1894), US-amerikanischer Politiker und Offizier in der Konföderiertenarmee
 Marcus Baylor, US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Robert Emmett Bledsoe Baylor (1793–1874), US-amerikanischer Soldat, Jurist, Pfarrer und Politiker

Siehe auch:
 Baylor University, Universität in Waco, Texas, Vereinigte Staaten